Раковец може бити:

 Раковец (Боговиње), насељено место у општини Боговиње, Северна Македонија
 Раковец (Чашка), насељено место у општини Чашка, Северна Македонија
 Раковец (Брежице), насељено место у општини Брежица, Република Словенија
 Раковец (Метлика), насељено место у општини Метлика, Република Словенија
 Раковец (општина), насељено место и општина у Загребачкој жупанији, Република Хрватска
 Раковец (Љубешћица), насељено место у општини Љубешћица, Вараждинска жупанија, Република Хрватска

Види још

 Раковац